Александр Струговщиков: Струговщиков, Александр Степанович (1778 — ?) — переводчик.
 Струговщиков, Александр Николаевич (1808—1878) — поэт, переводчик.